Vodnik je lahko: 
 Vodnik, priimek več znanih ljudi  
vódnik:
 podčastniški vojaški čin 
najnižji podčastniški čin v Slovenski vojski 
nosilec tega čina
vodník: 
voditelj ljudi (gorski vodnik, vodnik PZS, duhovni vodnik) ali živali (vodnik tropa)
knjiga o krajevnih zanimivostih (turistični vodnik)
električni prevodnik